Sezon 1956 był 26. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
20 goli - Pentti Styck (HJK Helsinki)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1956 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1956 w Finlandii